PDT steht für:
 Pacific Daylight Time, die Sommerzeit UTC-7 der Zonenzeit PST (Pacific Standard Time UTC-8), eine Zeitzone
 Partidu Democráticu Timorense, Timoresische Demokratische Partei in Osttimor
 Partido Democrático Trabalhista, Demokratische Arbeiterpartei in Brasilien
 Photodynamische Therapie, ein Verfahren zur Behandlung von Tumoren o. Ä.
 PHP Development Tool, eine PHP-Erweiterung für die freie integrierte Software-Entwicklungsumgebung Eclipse
 Piedmont Airlines (1993), eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Portable Data Terminal, ein mobiles Datenerfassungsgerät mit Wireless-Verbindung
 Prolog Development Tool, eine Prolog-Entwicklungsumgebung  für Eclipse

pdt steht für:
 Plautdietsch (ISO-639-3-Sprachcode)

Abkürzung